Я́мполь () — посёлок городского типа в Ямпольском поселковом совете Ямпольского района Сумской области Украины. Является административным центром Ямпольского района.

Является административным центром Ямпольского поселкового совета, в который, кроме того, входят сёла Диброва, Ивотка, Имшана, Ольгино, Прудище, Ростов, посёлки Неплюево и Привокзальное.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Ямполь находится на левом берегу реки Ивотка, по посёлку протекает небольшая речушка Петушок.

Через посёлок проходят автомобильная дорога  и железная дорога, станция Ивотка.

Происхождение названия 
Существуют 2 версии происхождения названия Янполь (позже Ямполь). Первое предположение — название произошло от имени хозяина земель Яна Сердюцкого (XVII в.). Вторая — от тюркского «ям» — поселение, где приезжие могли сменить лошадей и с греческого «полис» — город.

История 
Местность, на которой расположен Ямполь, была заселена с древнейших времён. Об этом свидетельствует обнаруженное здесь поселение позднего неолита (III тыс. до н. э.).

В начале XVII в. поселение называлось Клин. Оно принадлежало польским феодалам Песочинским и входило в Новгород-Северский уезд Черниговского воеводства. После воссоединения Украины с Россией в 1654 году Клин стал ранговым владением украинских гетманов. В 1674 году гетман Самойлович отдал село полковнику Иванее. После отстранения Самойловича Ямполь перешёл во владение к Ивану Мазепе. После измены Мазепы Пётр І отдал Ямполь Александру Меньшикову, а в 1764 году Екатерина II, после упразднения гетманской системы, пожаловала его И. Неплюеву — действительному тайному советнику.

В начале XVIII века в Ямполе работал небольшой фаянсовый завод.

В 1836 году И. Неплюев построил бумажную фабрику.

Летом 1892 года посёлок был охвачен пожаром, в результате которого сгорели рыночная площадь, центральный жилой массив и склады с товарами.

С 1923 года Ямполь — село сначала Новгород-Северского, потом Глуховского, а позже — Конотопского районов, с февраля по октябрь 1933 года — Киевской, с октября 1933 — Черниговской области. 

С 1935 по 1939 годы — райцентр (Ямпольский район) Черниговской, с 1939 года — Сумской областей.

Годы Великой Отечественной войны стали тяжелым испытанием для ямпольчан. В 1941 году велись оборонительные бои за посёлок, в ходе которых участвовали 143-я, 298-я стрелковые; 21-я, 52-я, 55-я кавалерийские дивизии; 141-я танковая бригада 13-й армии Брянского фронта. На территории Ямполя действовали немецкая комендатура и гестапо. Подпольную борьбу с оккупантами вёл партизанский отряд «За Родину». Командир отряда — С. М. Гнибеда, начальник штаба — И. Г. Макаренко, комиссар — Д. Д. Красняк. За время боевой жизни на базе партизанского отряда было создано 5 новых отрядов, 2 группы, более 700 человек научилось партизанскому искусству. 50 раз партизаны громили вражеские гарнизоны, пустили под откос 7 эшелонов, подорвали 12 шоссейных и железнодорожных мостов, уничтожили сотни захватчиков.

Посёлок был освобождён 2 сентября 1943 года силами 75-й гвардейской стрелковой дивизии.

В 1956 году селу присвоено статус посёлок городского типа.

В 1962—1966 гг. — посёлок Середино-Будского и Шосткинского районов Сумской области.

С 8 декабря 1966 года — районный центр Сумской области.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся здесь механического завода, райсельхозтехники, райсельхозхимии и ПМК-189, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации льнозавода и птицеводческого совхоза «Ямпольский».

С 1997 года посёлок частично газифицирован.

В июне 2011 года было возбуждено дело о банкротстве механического завода.

Население

Экономика 
Промышленность представлена ООО «ЯМЗ», арендным предприятием «Ямпольский молокозавод», ПП «Ямпольский агролесхоз», ООО «Агропромсервис». Открыто отделение «Ощадбанка».

Объекты социальной сферы 
В Ямполе действуют две общеобразовательные школы, два детсада, больница, дом культуры, центральная районная библиотека, детская библиотека, детская музыкальная школа, Центр детского и юношеского творчества, клуб карате-до «Легион» (WKF).

Религия 

В Ямполе — два православных храма: Свято-Георгиевский и Спасо-Преображенский, открыт в 2001 году (архитектор В. Быков).
Также в Ямполе есть три протестантских церкви: церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) «Надежда», церковь евангельских христиан-баптистов и церковь адвентистов седьмого дня.

 Священнослужители Георгиевской церкви:
 1888 — священник Николай Самбурский
 1898 — священник Николай Чернышев
 Священнослужители Преображенской церкви:
 1888—1903 — священник Иван Юркевич
 1903 — священник Константин Неаполитанский

Достопримечательности 
Ботанический сад местного значения «Ямпольский», который насчитывает около 2,5 тыс. видов растений и известен далеко за пределами области. На территории сада с разнообразными растениями, цветами, беседками отдыхают гости и жители посёлка. В саду находится мини зоопарк.

Известные люди 
 Петр Андрианович Костюченко (1901—1943 гг.) — лауреат премии В. Докучаева, автор книги «Почвы Украины».
 Дарья Гавриловна Кудлай (род. 1907—1995) — биолог, доктор микробиологических наук, профессор, автор 135 научных работ, нескольких монографий.
 Ирина Дмитриевна Марченко (1909—1978 гг.) — историк, научный сотрудник Государственного музея изобразительного искусства им. А. С. Пушкина.
 Софья Ивановна Набоко (род. 1909) — геолог, доктор геологоминералогических наук, профессор.
 Александр Иванович Папченко (род. 1960)  — писатель, сценарист.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Ямпольская центральная районная библиотека

Ямполь (Сумская область)
Посёлки городского типа Сумской области